Европско првенство у одбојци за жене 1983. је било 13. по реду Европско првенство које се од 17. до 25. септембра одржавало у Источној Немачкој. Титулу је освојила репрезентација Источне Немачке.

Учесници 
На Европском првенству је учествовало 12 репрезентација.

Први круг

Група А - Шверин

Група Б – Котбус

Група Ц – Росток

Други круг

Група од 7.-12. места – Котбус

Група од 1.-6. места – Росток

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1983.